En Pologne, Brzozowa peut désigner :

dans la voïvodie de Podlachie
 Brzozowa, village du powiat de Grajewo
 Brzozowa, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzozowa, village du powiat d'Opatów
 Brzozowa, village du powiat de Staszów
 Brzozowa, village du powiat de Włoszczowa

dans d'autres voïvodies
 Brzozowa, village de la voïvodie de Lublin
 Brzozowa, village de la voïvodie de Lubusz
 Brzozowa, village de la voïvodie de Mazovie
 Brzozowa, village de la voïvodie de Petite-Pologne